Serradilla del Arroyo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Serradilla del Arroyo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Serradilla del Arroyo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar